Rustenburg steht für:
 Rustenburg, Stadt in der Provinz Nordwest, Südafrika
 Rustenburg (Gemeinde) (Rustenburg Local Municipality), Gemeinde in der Provinz Nordwest, Südafrika
 Rustenburg (Nordholland), Dorf in der Provinz Nordholland, Niederlande
 ein anderer Name für den Naturstein Impala

Rustenburg ist der Nachname von:
 Lies Rustenburg (* 1990), niederländische Ruderin

Siehe auch:
 Rustenburgit, sehr selten vorkommendes Mineral